Bromley kan syfta på:

 London Borough of Bromley –ett borough i London
 Bromley FC – en engelsk fotbollsklubb i Bromley i London
 Bromley (F3000-stall)
 Bromley, Kentucky – en ort i Kenton County, Kentucky, USA
 Bromley (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Se även 
 Bromley Island – flera öar
 Bromley Peak – flera